Cerco de Paris (845) — pelos viquingues liderados por Ragnar Lodbrok
Cerco de Paris (885–886) — pelos viquingues liderados por Rolão
Cerco de Paris (978), por Otão II da Alemanha
Cerco de Paris (1429) — por Carlos VII de França e Joana d'Arc
Cerco de Paris (1590) — por protestantes liderados por Henrique IV de França
Cerco de Paris (1870–71) — pelos alemães durante a Guerra Franco-Prussiana

Desambiguação
História de Paris